Absolutely Live (альбом Toto)
 Absolutely Live (альбом The Doors)
 Absolutely Live (альбом Рода Стюарта)